Я́ков Не́стеров:
 Нестеров, Яков (род. 1966) — казахстанский шахматист, гроссмейстер.
 Нестеров, Яков Степанович (1915—2006) — советский селекционер-плодовод, член-корреспондент ВАСХНИЛ.